Совхозный — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области. Управляется Совхозным сельским советом.

География 
Населённый пункт расположен на правом берегу реки Камышенка в 22 километрах на юг от посёлка Белоярский.

Часовой пояс

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок центральной усадьбы Хромцовского совхоза переименован в Совхозный.

Население

Инфраструктура 
Посёлок разделен на 19 улиц (Агрономическая, Есенина, Железнодорожная, Животноводческая, Западная, Мира, Молодёжная, Николая Попова, Октябрьская, Первомайская, Полевая, Пролетарская, Розбицких, Садовая, Советская, Совхозная, Станционная, Южная, Ясная) и одно садоводческое некоммерческое товарищество (Коллективный сад).

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Белоярском городском округе 

Населённые пункты Белоярского городского округа